Fides (latinsky víra) může být:

 Fides (agentura) – tisková agentura Městského státu Vatikán
 Fides (planetka) – planetka hlavního pásu
 Fides et ratio – encyklika papeže Jana Pavla II. z roku 1998
 bona fides, česky dobrá víra – právní pojem a psychická kategorie

Související články 

 Fidesz – Maďarská občanská unie
 Mezinárodní šachová federace (FIDE)